Каргалык — топоним:

Населённые пункты 
 Каргалык — посёлок в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, административный центр уезда Каргалык.
 Каргалык — посёлок в городе Нахичевань (Азербайджан).
 Каргалык — село в Масаллинском районе Азербайджана.
 Каргалык — село в Хачмасском районе Азербайджана.
 Каргалык — название (до 1948) бывшего села Зелёное, ныне в составе села Грушевка в Городском округе Судак/Судакском городском совете Крыма.

Административные единицы 
 Каргалык — аильный округ в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области Киргизии.
 Каргалык — уезд в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Реки 
 Каргалык — река в России, правый приток Карасука (Енисейский бассейновый округ).

См. также 
 Кагарлык (значения)
 Каргалы (значения)